Cet article dresse une liste par ordre de mandat des maires de Poitiers.

Liste des maires

Avant 1790

Après 1790

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie
.

Articles connexes 

 Conseil municipal
 Élections municipales en France
 Histoire des maires de France
 Maire
 Poitiers

Liens externes 

 Liste des maires de Poitiers sur le site de FranceGenWeb
 Site internet de la mairie de Poitiers

Poitiers